Lustra este un corp de iluminat, cu mai multe brațe.

Lustra se mai poate referi la:

Lustrum (plural "Lustra"), o perioadă de cinci ani în Roma Antică.
Lustra, o poezie de Ezra Pound.
Lustra, o comună din provincia Salerno (Campania, Italia).
Lustra (album), un album din 1997 al formației britanice Echobelly.
Lustra (formație), o formație pop punk cunoscută mai ales pentru cântecul "Scotty Doesn't Know" din filmul EuroTrip